Kurnool (district)
Kurnool (stad)